Steele Creek puede referirse a:
Steele Creek (Alaska), lugar designado por el censo en el borough de Fairbanks North Star, estado estadounidense de Alaska; 
Municipio de Steel Creek, municipio ubicado en el condado de Holt en el estado estadounidense de Nebraska; o
Municipio 3 Steele Creek, municipio ubicado en el condado de Mecklenburg en el estado estadounidense de Carolina del Norte.